René Auberjonois (1872–1957) – szwajcarski malarz, postimpresjonista
 René Auberjonois (1940–2019) – amerykański aktor, wnuk malarza